

Topomyme 

 Stroheim (commune) : commune  autrichienne.

Patronyme 

 Erich von Stroheim (1885-1957) : acteur, scénariste, réalisateur et écrivain américain d'origine autrichienne